Релігія на Мальті представлена Римо-католицькою церквою, яка займає домінуюче положення. Релігія тут безроздільно володіє усіма помислами жителів.

Основні конфесії 
Переконаними католиками є 98 % мальтійців. Серед місцевих жителів атеїстів практично немає.

Релігійні споруди 
Понад 360 церков і каплиць зведено у країні. Багато споруд являють собою чудові пам'ятки архітектури. Усюди, на кожному розі, де тільки можна виставлені статуї святих, ікони, вертепи та інше релігійне начиння. Статуї зліплені з будь-якого підручного матеріалу, але частіше — з фанери або картону. Після завершення Різдва мальтійці починають готуватись до наступного. Одне з найбільших в світі число храмів на душу населення. Приблизно один храм на тисячу чоловік. Невелика кількість будинків на Мальті вважається уже містом, а кожному місті є один або декілька храмів. За місцевою традицією — в кожному окремому «населеному пункті» повинен височіти храм. Мальтійці часто влаштовують релігійні свята, що супроводжуються феєрверками і виступами духових оркестрів.

Політика і релігія 
Церква у минулому мала великий вплив на політику. До 1969 року церква вона критикувала діяльність Мальтійської лейбористської партії, але вже починаючи з 1974 року церква більш не бере участі в політичній діяльності, але зберігає сильний вплив в системі освіти.

Примітки

Посилання